Константин Александрович Крылов (1860—1930) — русский военачальник, генерал от инфантерии. Участник похода в Китай 1900—1901 годов, первой мировой и гражданской войн.

Биография 
Образование получил в Виленском реальном училище (1879), окончил 1-е военное Павловское училище (1881), Николаевскую академию Генерального штаба (1887, 1-й разряд).

Старший адъютант 14-й кавалерийской дивизии (26.11.1887-25.12.1888).
Начальник строевого отдела штаба Двинской крепости (25.12.1888-7.03.1894).
Штаб-офицер для особых поручений при штабе 3-го армейского корпуса (7.03.1894-22.06.1895).
Начальник строевого отдела штаба Либавской крепости (22.06.1895-27.03.1898).
Штаб-офицер при управлении 5-й стрелковой бригады (27.03.1898-12.01.1904).
В прикомандировании к артиллерии (1.05.-1.07.1903), в прикомандировании к кавалерии (1.07.-1.08.1903).
Командир 130-го пехотного Херсонского полка (12.01.1904-14.12.1906), принимал участие в подавлении Гурийской республики. Генерал-майор (12.09.1906).

Начальник Киевского военного училища (14.12.1906-22.10.1914). Генерал-лейтенант (12.09.1912).
Начальник 35-й пехотной дивизии (22.10.1914).
Командир 33-го армейского корпуса (23.09.1915-8.06.1917). Генерал от инфантерии (1917).
В резерве чинов при штабе Киевского военного округа (8.06.1917).

Во время Гражданской войны в Вооружённых силах Юга России. В эмиграции в Югославии.

Награды 
 Награждён орденами Св. Станислава 3-й степени (1890); Св. Анны 3-й степени (1894); Св. Станислава 2-й степени (1901); Св. Анны 2-й степени (1904); Св. Станислава 1-й степени (06.12.1912); Св. Георгия 4-й степени (ВП 16.04.1915); Георгиевским оружием (ВП 14.06.1915); Св. Владимира 2-й степени с мечами (21.07.1916).

Примечания

Ссылки 
 Биография К. А. Крылова на сайте «Русская императорская армия»
 
 

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Выпускники Виленского реального училища
Выпускники Павловского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники китайского похода (1900—1901)
Военачальники Первой мировой войны
Полные генералы в резерве чинов Белой армии
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Русские эмигранты первой волны в Югославии